Ле-Понте () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Ле-Понте () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Ле-Понте () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду